Hualintempel van Fuzhou, een boeddhistische tempel in Fuzhou, China.
Hualintempel van Kanton, een boeddhistische tempel in Kanton, China.